Sorapong Chatree (en thaï :  ou Pittaya Tiamswate, พิทยา เทียมเศวต, né le  dans le district de Maha Rat situé dans la province d'Ayutthaya et mort le  à Bangkok) est un acteur thaïlandais. 

Sorapong Chatree est avec Mitr Chaibancha (มิตร ชัยบัญชา), Sombat Methanee (สมบัติ เมทะนี) et Tony Jaa (Panom Yeerum (thaï : พนม ยีรัมย์, khmer : Cha Phnom Yiram ចាភ្ំ យីរុាំ)) l'un des plus populaires acteurs du cinéma en Thaïlande.

Introduction 
Sorapong Chatree est un des acteurs les plus prolifiques au monde, ayant tourné dans presque 600 films et près de 100 soap opera (romans-savons) : en 1983, par exemple, il joue dans pas moins de 61 films. Il est légèrement devancé par Sombat Metanee dans ce domaine.

Biographie 
Sorapong Chatree a été novice (เณร : jeune bonze) pendant huit ans de l'âge de onze ans à dix-neuf ans. 

En 1969, il commence à tourner dans des films comme figurant, étant payé 30 à 40 baht par jour. Sa voix dans les films était alors souvent différente car elle était doublée (souvent par Rong Khaomounkhadi) (films 16 mm en couleur sans bande son). 

Sorapong Chatree participe à presque tous les films de Chatrichalerm Yukol avec sa vraie voix dès son premier rôle d'acteur principal dans le film Out of the darkness (มันมากับความมืด / Mun ma gub kwam mud  /It Comes Out of the Darkness) (1971), le premier film de science-fiction thaïlandais (films 35 mm en couleur avec bande son). 

Entre 1977 et 1990, il aurait tourné plus de 30 films par an dont de nombreuses apparitions dans des films hongkongais (emploi du conditionnel car en réalité les films  hongkongais étaient à l'époque souvent des films piratés mélangeant plusieurs bobines de films pour en faire un nouveau). Il aurait donc ainsi participé à près de 500 films; il est aussi acteur dans de nombreuses séries TV thaï (dont la série Naresuan).

De 1977 à 1985, Sorapong Chatree joue avec l'actrice Naowarat Yuktanan dans près de 100 films ; et de 1979 à 1989, il joue aussi avec l'actrice Jarunee Suksawat dans près de 50 films : après le duo Mitr Chaibancha et Petchara Chaowarat des années 1960 et le duo Sombat Metanee et Aranya Namwong des années 1970, ce sont les nouveaux couples acteur / actrice vedettes du cinéma thaïlandais (Ensuite succédera le couple vedette Santisuk Promsiri et Jintara Sukapat (ou Chintara Sukapatana)).

Sorapong Chatree a subventionné dès 2001 la construction d'un temple bouddhiste près de Khorat.

Filmographie 

 1969 : สอยดาว สาวเดือน
 1969 : ต้อยติ่ง
 1970 : Ninja Destroyer
 1970 : ฟ้าคะนอง
 1971 : Out of the Darkness (มันมากับความมืด / Mun Ma Kub Kwam Mued)
 1971 : 3 ผู้ยิ่งใหญ่
 1972 : ไอ้แกละเพื่อนรัก
 1973 : Dr. Karn (เขาชื่อกานต์ / Khao Chue Karn)
 1974 : Hotel Angel (เทพธิดาโรงแรม / Thep Thida Rong Raem / The Angel / La madonne des bordels)
 1974 : ขัง 8
 1974 : รสรักลมสวาท
 1975 : ประสาท
 1975 : สาวเจ้าพยัคฆ์
 1975 : สาวจอมตื้อ
 1975 : ความรักครั้งสุดท้าย
 1975 : ไฟรักสุมทรวง
 1976 : นางแบบมหาภัย
 1976 : วีรบุรุษกองขยะ
 1976 : เสาร์ 5
 1976 : ไอ้ปืนแฝด
 1976 : ไอ้เพชร
 1976 : Angel Who Walks on the Ground (เทวดาเดินดิน / Grounded god)
 1976 : ทะเลฤๅอิ่ม
 1976 : นักเลงมหากาฬ
 1976 : แดงอังคาร
 1976 : ปลัดปืนโหด
 1976 : อีสาว(อันตราย)
 1976 : สิงห์สลัม
 1976 : แม่ปลาช่อน
 1976 : สัตว์มนุษย์
 1976 : ไอ้แมงดา
 1976 : ป่ากามเทพ
 1976 : 3 นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่
 1976 : นางบาร์
 1977 : สาวจอมแก่น
 1977 : ทางชีวิต
 1977 : ใครจะอยู่ค้ำฟ้า
 1977 : ไอ้ควายเหล็ก
 1977 : รักคุณเข้าแล้ว
 1977 : เจ้าพ่อ 7 คุก
 1977 : หนึ่งต่อเจ็ด
 1977 : ทีใคร ทีมัน
 1977 : กูซิใหญ่
 1977 : คนละทาง
 1977 : นักเลงพลาญชัย
 1977 : ลุย
 1977 : เหยียบหัวสิงห์
 1977 : 7 ประจัญบาน
 1977 : ลุยแหลก
 1977 : คู่ทรหด
 1977 : เด็ดสะระตี่
 1977 : เมืองอลเวง
 1977 : มันทะลุฟ้า
 1977 : ทรามวัยใจเด็ด
 1977 : วัยเสเพล
 1977 : เก้าล้านหยดน้ำตา
 1977 : 12 สิงห์สยาม
 1977 : Chiwit batsop (ชีวิตบัดซบ / Damned Life/ Damn Life / Stupid Life/ Saloperie de vie)
 1977 : ดับเครื่องชน
 1977 : ทางเสือผ่าน
 1977 : ผู้ยิ่งใหญ่ชายแดน
 1977 : รุกฆาต
 1977 : โอ้มาดา
 1977 : ไอ้คุณเฉิ่ม
 1977 : ตามฆ่า 20,000 ไมล์
 1977 : 123 ด่วนมหาภัย
 1977 : ตาปี อีปัน
 1977 : ห้าแฉก
 1977 : สิงห์เดนตาย
 1977 : เทพบุตรเสเพล
1977 : Mafia defeated (ถล่มมาเฟีย)
1977 : La Cicatrice (The Scare / แผลเก่า / Plae Kao)
1978 : ขุนดอน
1978 : 10 ยอดแสบ
1978 : ผีเพื่อนรัก
1978 : รักแล้วรอหน่อย
1978 : ดวงเพชฌฆาต
1978 : หอหญิง
1978 : ไอ้ขุนทอง
1978 : รักระแวง
1978 : วัยตกกระ
1978 : กุญแจรัก
1978 : วัยรุ่นจอมคนอง
1978 : ตะวันอ้อมข้าว
1978 : เพชรมหากาฬ
 1978 : A Town in Fog (เมืองในหมอก / Muang Nai Mhok / City in the mist / The Misundertanding) de Permpol Choey-Aroon
 1978 : ลูกทุ่งเพลงสวรรค์
 1978 : เลือดในดิน
 1978 : เหนือกว่ารัก
 1978 : แตกหนุ่มแตกสาว
 1978 : เล็กพริกขี้หนู
 1978 : ขโมยที่รัก
 1978 : เจ้าสาวเดิมพัน
 1978 : เกวียนหัก
 1978 : หมอตีนเปล่า
 1978 : นักล่าผาทอง
 1978 : ขุนทะเล
 1978 : ผ้าขี้ริ้วหัวเราะ
 1978 : สตรีหมายเลข 0
 1978 : เดนนรก
 1978 : วัยแตกเปลี่ยว
1978 : Sister-In-Law (น้องเมีย)
1978 : 15 หยกๆ 16 ไม่หย่อน
1978 : Kama (กาม)
1978 : ถล่มดงนักเลง
1978 : ลืมเสียเถิดอย่าคิดถึง
1978 : เสือเผ่น
1978 : น้ำใจคน
1978 : รักระเบิด
1978 : หญิงปรารถนา
1978 : สายัณห์พิศวาส
1978 : สามร้อยยอด
1978 : ขุนกระทิง
1978 : คนมีคาว
1978 : หัวใจสีชมพู
1978 : ไอ้ 8 นิ้ว
1978 : เพลงรักเพื่อเธอ
1978 : ใครว่าข้าชั่ว
1978 : เขาใหญ่
1979 : ไอ้ถึก
1979 : ไผ่สีทอง
1979 : ฝนหลงฤดู
1979 : วิมานไฟ
1979 : รอยไถ
1979 : ครูทิม
1979 : ไฟรักใต้น้ำ
1979 : รักประหาร
1979 : ข้าชื่อไอ้เพลิง
1979 : ถล่มจอมอิทธิพล
1979 : สุดห้ามใจรัก
1979 : เสือภูเขา
1979 : แผ่นดินเถื่อน
1979 : กามเทพหลงทาง
1979 : ในม่านเมฆ
 1979 : Les bambous rouges (ไผ่แดง / Red bamboo)
 1979 : สวรรค์ปิด
 1979 : น้ำใต้ศอก
 1979 : มนต์เรียกผัว
 1979 : อยู่อย่างเสือ
 1979 : ลูกทาส
 1979 : แม่ค้าขายผัก
 1979 : บ้านไร่นาเรา
 1979 : นักเลงบ้านนอก
 1979 : อยู่กับก๋ง
 1979 : สามคนผัวเมีย
 1979 : ปริศนาแห่งหัวใจ
 1979 : ไร้เสน่หา
 1979 : กำนันโพธิ์
 1979 : ดอกไม้ร่วงที่แม่ริม
 1979 : ไม่มีคำว่ารัก
 1979 : ไอ้คลั่งทะเลโหด
 1979 : ถุยชีวิต
 1979 : แม่เขียวหวาน
 1979 : บัณฑิตเหลือเดน
 1979 : โทนทุ่งกระทิง
 1980 : นายฮ้อยทมิฬ
 1980 : หยาดพิรุณ
 1980 : ดอกแก้ว
 1980 : จับกัง กรรมกรเต็มขั้น
 1980 : มันต้องสู้
 1980 : ช่างเขาเถอะ
 1980 : หงส์หยก
 1980 : ไฟนรกขุมโลกันต์
 1980 : ฝนตกแดดออก
 1980 : ฉุยฉาย
 1980 : แถมแหลกแจกสะบัด
 1980 : นายอำเภอคนใหม่
 1980 : มันมือเสือ
 1980 : เสือน้อย
 1980 : จากเธอที่เขาพิงกัน
 1980 : ฆ่าเพราะแค้น
 1980 : สันกำแพง
 1980 : พ่อจ๋า
 1980 : ผิดหรือที่จะรัก
 1980 : Thunder Kid (เจ้าพายุ)
1980 : รุ้งเพชร
1980 : ไอ้ย่ามแดง
1980 : รักเธอสุดหัวใจ
1980 : โชคดีที่รัก
1980 : คลื่นเสน่หา
1980 : 2 พยัคฆ์
1980 : ผู้หญิง
1980 : จากครูด้วยดวงใจ
1980 : ผีหัวขาด
1980 : ย. ยอดยุ่ง
1980 : คู่โจร
1980 : สองเสือชาตินักสู้
1980 : เมียสั่งทางไปรษณีย์
1980 : เกียรติศักดิ์รักของข้า
1980 : อาอี๊
1980 : จอมราวี
1980 : Krai Thong 1 (ไกรทอง)
1981 : ดาวพระศุกร์
1981 : รักข้ามคลอง
1981 : หมามุ่ย
1981 : รักครั้งสุดท้าย
1981 : สิงโตคำราม
1981 : ปลาร้าหอม
1981 : เสือมังกร
1981 : หาเมียให้ผัว
1981 : สนับมือ
1981 : ดิน น้ำ ลม ไฟ
1981 : โปลิศจับขโมย
1981 : กำแพงหัวใจ
1981 : แก้วกาหลง
1981 : สงครามกับความรัก
1981 : แม่ศรีเรือน
1981 : วันสังหาร
1981 : แผ่นดินต้องสู้
1981 : ถ้าเธอยังมีรัก
1981 : ดวงตาสวรรค์
1981 : ไอ้แก่น
1981 : มือปืนกระดูกเหล็ก
1981 : บอกว่าอย่ามายุ่ง
1981 : ผึ้งแตกรัง
1981 : แม่กาวาง
1981 : 5 คม
1981 : หัวใจขายฝาก
1981 : เจ้าพ่อภูเขียว
1981 : ลูกสาวจ่าโท
1981 : คำอธิษฐานของดวงดาว
1981 : ยางโทน
1981 : จู้ฮุกกรู
1981 : สิงห์คะนองปืน
1981 : สิงห์หนุ่ม
1981 : กามนิต วาสิฏฐี
1981 : ขังแดง
1981 : รักครั้งแรก
1981 : อุ๊ย ! เขิน
1981 : นกน้อย
1981 : สามเสือสุพรรณ
1981 : รักโอ้รัก
1981 : สุดทางรัก
1981 : ลูกสาวแม่ค้า
1981 : เสน่ห์บางกอก
1981 : ดำอำมหิต
1981 : สวรรค์เบี่ยง
1982 : พ่อดอกรัก
1982 : บุญยัง จับกังกำลัง 2
1982 : สวัสดีไม้เรียว
1982 : ถล่มค่ายนรกจางซีฟู
1982 : ถล่มแผนจ้าวโลก
1982 : เพชฌฆาตหน้าเป็น
1982 : สายเลือดเดียวกัน
1982 : พ่อค้าแม่ขาย
1982 : พยัคฆ์ร้าย 6 แผ่นดิน
1982 : เต้าฮวยเกศทิพย์
1982 : นักเลงโตเมืองอีสาน
1982 : จ้าวนรก
1982 : หลวงตา ภาค 2
1982 : เพลิงภูหลวง
1982 : ประกาศิตนักเลง
1982 : นักเลงคอมพิวเตอร์
1982 : ยอดรักนักสู้
1982 : เสียงเพลงนักเลงโหด
1982 : กระท่อมนกบินหลา
1982 : คนล่าคน
1982 : น้ำพริกก้นถ้วย
1982 : คุณนายซาอุ
1982 : วังผาเดือด
1982 : ไอ้หนุ่มรถไถ
1982 : ไอ้ผาง ร.ฟ.ท.
1982 : มาดามยี่หุบ
1982 : ครูดอย
1982 : อินทรีบ้านดอน
1982 : 4 คิงส์
1982 : เพชรตัดหยก
1982 : นักฆ่าขนตางอน
1982 : ยอดเยาวมาลย์
1982 : แว่วเสียงนางพราย
1982 : นี่หรือมนุษย์
1982 : เทพบุตรข้างถนน
1982 : ราศีสิงห์เจ้าพระกาฬ
1982 : ดาวพระเสาร์
1982 : ปลากริมไข่เต่า
1982 : แรงรัก
1982 : แววมยุรา
1982 : เฮงสองร้อยปี
1982 : ตะวันสีทอง
1982 : ตามรัก ตามฆ่า
1983 : สงครามปาก
 1983 : Le tueur à gages (มือปืน /Mue Puen / Gunman 1)
 1983 : พิษรัก
 1983 : มัทรีที่รัก
1983 : Puen-Paen (เพื่อน-แพง)
1983 : ยอดพยัคฆ์นักเพลง
1983 : แม่ดอกกระถิน
1983 : กระเบนธง
1983 : หนูเป็นสาวแล้ว
1983 : บางกระทิง
1983 : ไอ้ขี้เมา
1983 : พยัคฆ์ทมิฬ
1983 : สัญชาติราชสีห์
1983 : แหกนรกเวียตนาม
1983 : ลำพูนดำ
1983 : นางสิงห์แก้มแดง
1983 : แผ่นดินเหล็ก
1983 : พระจันทร์เปลี่ยนสี
1983 : คำสั่งเสือ
1983 : มนต์รักก้องโลก
1983 : อีสาวเมืองสิงห์
1983 : รักกันวันละนิด
1983 : ไอ้ ป.4 (ไม่มีเส้น)
1983 : หัวใจทมิฬ
1983 : มรกตดำ
1983 : ดรุณี 9 ล้าน
1983 : ครั้งหนึ่งเราเคยรักกัน
1983 : สิงห์ด่านเกวียน
1983 : วีรบุรุษสงคราม
1983 : นักเลงร้อยคม
1983 : เจ้าสาวเงินล้าน
1983 : นิจ
1983 : เขยสี่ทิศ
1983 : พญายมพนมรุ้ง
1983 : แม่หัวลำโพง
1983 : เกล็ดแก้ว
1983 : ลูบคมพยัคฆ์
1983 : สาวภูเขา
1983 : เลือดสีน้ำเงิน
1983 : เสี่ยวอีหลี
1983 : เดี่ยวกระดูกเหล็ก
1983 : นักเลงตราควาย
1983 : เห่าดง
1983 : ดวงนักเลง
1983 : อย่าดีกว่า
1983 : สิงห์ตีนสั่ง
1983 : น.ส. เย็นฤดี
1983 : แควมหาโหด
1983 : สาวแดดเดียว
1983 : มังกรห้าเล็บ
1983 : เลขาคนใหม่
1983 : พยัคฆ์ยี่เก
1983 : จ้าวภูผา
1983 : ผู้แทนนอกสภา
1983 : บ้านน้อยกลางดง
1983 : 2 พยัคฆ์ชาตินักสู้
1983 : สั่งมัจจุราช
1983 : อีสาวบ้านไร่
1983 : อั้งยี่
1983 : โคตรนักเลง
1983 : ไผ่ลำพอง
 1984 : Cobra Thunderbolt (นักรบประจัญบาน)
 1984 : สเว็ตเตอร์สีแดง
 1984 : เหล็กเพชร
 1984 : ดอกรักบานหลังฝน
 1984 : ครูชายแดน
 1984 : 1 นรกโลกันตร์
 1984 : สัจจะมหาโจร
 1984 : เขี้ยวฉลาม
 1984 : ยันต์สู้ปืน
 1984 : ลอตเตอรี่
 1984 : ไฟรักผ่านรก
 1984 : เพชรภูเรือ
 1984 : ป่าเดือด
 1984 : อีเสือเทียน
 1984 : พรหมสี่หน้า
 1984 : มือปราบ 2 แผ่นดิน
 1984 : 100 เสน่หา
 1984 : ผ่าโลกันต์
 1984 : น้ำผึ้งป่า
 1984 : บ้านสีดอกรัก
 1984 : ยุทธการกระดูกอ่อน
 1984 : สาวใจแตก
 1984 : มือเหนือเมฆ
 1984 : รักของปรัศนีย์
 1984 : หน่วย 123
 1984 : รัศมีแข
 1984 : ที่รักจ๋า
 1984 : ผ่าโลก 2 แผ่นดิน
 1984 : สิงห์รถบรรทุก 2
 1984 : เหยี่ยวดง
 1984 : ปืนประกาศิต
 1984 : พลิกแผ่นดินล่า
 1984 : ถล่มด่านปืน
 1984 : คาดเชือก
 1984 : นักเพลงผู้ยิ่งใหญ่
 1984 : ข้าจะอยู่ค้ำฟ้า
 1984 : สวนทางปืน
 1984 : ข้ามากับพระ
 1984 : โคตรคนจริง
 1984 : รักสุดหัวใจ
 1984 : สวัสดีคุณนาย
 1984 : ชี
 1984 : Freedom of Taxi Driver (อิสรภาพของ ทองพูน โคกโพ / Freedom of Citizen  /Citizen II / le citoyen 2)
 1984 : มังกรลายไทย
 1984 : ฆ่าข้ามแดน
 1984 : เพชรตัดเพชร
 1984 : เสือลากหาง
 1985 : จับตาย
1985 : หักด่านเสือ
1985 : ฟ้ากำหนด
1985 : ผู้การเรือเร่
1985 : Top Secret (หกสี่เอี่ยว พยัคฆ์เหนือเมฆ)
1985 : ที่รัก เธออยู่ไหน
1985 : ปล้นลอยฟ้า
1985 : ไอ้งูเห่า
1985 : ขุมทองแม่น้ำแคว
1985 : นักล่าสลาตัน
1985 : สู้สะท้านเมือง
1985 : เนื้อคู่
1985 : ฝน
1985 : นักเลงสิบล้อ
1985 : เพชรลำพระเพลิง
1985 : หยุดโลกเพื่อเธอ
1985 : สามล้อซี 5
1985 : กัลปังหา
1985 : ปางรัก
1985 : ไม่ใหญ่อย่าอยู่
1985 : ตะวันยิ้มแฉ่ง
1985 : สาวลมกรด
1985 : ทับพญาเสือ
1985 : ไกลปืนเที่ยง
1985 : ครูประชาบาล
1985 : Krai Thong 2 (ไกรทอง 2)
1986 : ล่าด่วนนรก
1986 : เหนือฟ้ายังมีเซียน
1986 : เพชรสองคม
1986 : เปิดบัญชีฆ่า
1986 : สองคนสองคม
1986 : นักเลงเรียกพ่อ
1986 : เสือภูพาน
1986 : ภูหินร่องกล้า
1986 : ลูกสาวพระอาทิตย์
1986 : ฉลามเหล็ก
1986 : ปืนเถื่อน
1986 : ท้ายิง
1986 : เก่ง เฮง โหด
1986 : ยิงทิ้ง
1986 : มือปราบมหากาฬ
1986 : ชนคนโต
1986 : วายร้าย 4 คิงส์
1986 : ดวลปืน
1986 : สิงห์ต้องสู้
1986 : ลูกทุ่งฮอลิเดย์
1986 : แหม่มกะปิ
1986 : มือปราบทมิฬ
1986 : ขุมทองนรก
1986 : มือปราบพญาเหยี่ยว
1986 : โอวตี่
1986 : มือปืนคนใหม่
1986 : มือปืนผีสิง
1986 : กำนันแหนบทอง
1986 : ตามฆ่า
1986 : สงครามร้อนรัก
1987 : ปล้นข้ามโลก
1987 : เพชร 7 เหลี่ยม
1987 : 9 ทรชน
1987 : ลายพาดกลอน
1987 : บ้าน
1987 : เสือภูพาน
1987 : เพลงรักเพลงปืน
1987 : มือปราบภูธร
1987 : นักรบพบรัก
1987 : หัวละแสน
1987 : เดนมนุษย์
1987 : สะใภ้เถื่อน
1987 : ทำไมต้องฆ่า
1987 : ขุมทรัพย์ทับทิมดำ
1987 : เพชรเสี้ยนทอง
1987 : 1+1 ฉึ่งแหลก
1987 : พระรามทรงปืน
1987 : พยัคฆ์ร้ายสวาท 60
1987 : ความรักเหมือนยาขม
1987 : ฆ่าปิดปาก
1987 : นักสู้ปฏิหาริย์
1987 : รอยเสือ
1987 : มหัศจรรย์สุดขอบฟ้า
1987 : เมียหมายเลข 1
1987 : พลอยทะเล
1987 : มนุษย์หมาป่า
1987 : วอนเพลงฝากรัก
1987 : บินเดี่ยวเหยี่ยวพระกาฬ
1987 : ล่าสุดโหด
1987 : The Elephant Keeper (คนเลี้ยงช้าง / Khon Liang Chang / Le gardien d'éléphant) de Chatrichalerm Yukol
1988 : อินทรีภูเขา
1988 : ฟ้าสั่งข้ามาเกิด
1988 : แก่นแก้ว
1988 : สองตระกูลดิบ
1988 : ชาติอำมหิต
1988 : คู่แค้นปืนเดือด
1988 : หน่วยล่าสังหาร
1988 : ลำพูนแดง
1988 : ทองเถื่อน
1988 : พายุยางแดง
1988 : เพชฌฆาตสีชมพู
1988 : 5 มนุษย์เหล็ก
1988 : อยู่กับยาย
1988 : ภูผาทอง
1988 : สวยเหี้ยม
1988 : ไอ้มือดำ
1988 : เพชรพยัคฆราช
1988 : มือปราบปืนดุ
1988 : นักรบดำ
1988 : ทอง 3
1988 : อินทรีผยอง
1988 : เพชรเหนือเพชร
1988 : ดงพญาเสือ
1989 : ฆ่า? ดิบ..ดิบ
1989 : บ้าทะลุดิน
1989 : โหดทะลุฟ้า
1989 : เทวดาสั่งตาย
1989 : 7 สาวประจัญบาน
1989 : โหดพระกาฬ
1989 : เหยี่ยวพระกาฬ
1989 : โคตรอำมหิต
1989 : เสี่ยงตาย
1989 : โหดพยัคฆ์ดำ
1989 : เลือดแค้น เล็กนกใน
1989 : พยัคฆ์ภูพาน
1989 : เหยียบเสือท้าสิงห์
1989 : ฟ้าทลายโจร
1990 : สงครามเพลง แผน 2
 1990 : คนพันธุ์ดุ
 1990 : ชาติสิงห์ไอ้ฟ้าผ่า
1990 : หินตัดเหล็ก
1990 : ละเลงเลือด
1990 : เพชรผ่าปืน
1990 : นางอาย
1990 : ภูตอเวจี
 1990 : คนเลี้ยงช้าง
 1990 : โหดเนื้อหิน
 1991 : นักรบทมิฬ
 1992 : สองฝั่งโขง
 1992 : เจ้าพ่อทรหด
 1993 : Gunman 2 ( มือปืน 2 สาละวิน / Muepuen 2 Salawin / Salwen / Salween)
 1993 : สมปรารถนา
 1994 : Daughter (เสียดาย / Sia Dai / Dommage)
 1994 : บ้านผีหัวขาด
 1994 : มาดามยี่หุบ ภาค 2
 1994 : เพชรพันล้าน
 1994 : เพลงรักโขงชีมูล
 1994 : สารวัตรใหญ่
 1994 : กำนันเสือบางนกแขวก
 1995 : บุญชู 8 เพื่อเธอ
 1995 : ผีไม่มีหลุม
 1995 : โพธิ์หัก
 1995 : ขีดเส้นตาย
 1995 : หมอลำปืนโหด
 1995 : หนุ่มนาข้าว สาวลำน้ำมูล
 1995 : มนต์เพลงรักก้องโลก
 1996 : Daughter 2 (เสียดาย 2 / Sia Dai 2 / What a Shame 2 / Dommage 2)
 1996 : คู่กรรม 2
 1996 : ปฏิบัติการสุดเหือดเฉพาะกิจ เสือดำ
 1996 : สามสาวตะวันเพลิง
 1996 : นักฆ่ากระสุนเปลือย
 1996 : หนุ่มกลองยาว สาวลำซิ่ง
 1996 : เพชฌฆาตน่องเหล็ก
 1996 : ล่องจุ๊น ขอหมอนใบนั้นที่เธอฝันยามหนุน
 1997 : 18 ฝน คนอันตราย
 1998 : โก๊ะตี๋ วีรบุรุษอารามบอย
 2000 : สตางค์
 2001 : Suriyothai (สุริโยไท) de Chatrichalerm Yukol
 2002 : พรางชมพู กะเทยประจัญบาน
 2002 : ลมเยาวราช
 2003 : Fighting Beauty (บิวตี้ฟูล บ๊อกเซอร์ / Beautiful Boxer ) de Ekachai Uekrongtham
 2003 : ตะเคียน
 2004 : ชู้
 2005 : พยอม
 2006 : เขาชนไก่
 2007 : ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๑ องค์ประกันหงสา
 2007 : King Naresuan, le souverain du Siam de Chatrichalerm Yukol (ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๒ ประกาศอิสรภาพ)
 2008 : Pirates de Langkasuka (ปืนใหญ่จอมสลัด) de Nonzee Nimibutr
 2008 : Ong-bak 2 : La Naissance du dragon (องค์บาก 2) de Tony Jaa et Panna Rittikrai 
 2008 : ภูเก็ต
 2010 : Yamada, la voie du samouraï (ซามูไร อโยธยา / Yamada: The Samurai of Ayothaya) de Nopporn Watin
 2010 : ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๓ ยุทธนาวี
 2010 : Knockout Ultimate Experience / BKO : Bangkok Knockout (โคตรสู้ โคตรโส)
 2010 : Ong-bak 3, l'Ultime Combat (องค์บาก 3 / Ong-bak 3)
 2011 : ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๔ ศึกนันทบุเรง
 2011 : คนโขน
 2012 : ความรัก ศรัทธา ปาฏิหาริย์ 2 เรื่อง Water Over Wine ธรรมชาติบำบัด
 2012 : ม้ง สงครามวีรบุรุษ
 2012 : กฤษฎาภินิหาร
 2014 : ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๕ ยุทธหัตถี
 2015 : ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๖ อวสานหงสา
 2015 : Arbat (อาปัติ / Karma)
2015 : Pantai Norasingha (พันท้ายนรสิงห์)
 2017 : Director's Cut (เปรต อาบัติ)
2017 : Dharamsala(ดารัมซาล่า ความหวังแห่งศรัทธา)
 2019 : Toy Story 4 (voix) (ทอย สตอรี่)
 2021 : เรื่อง ผี เล่า

Drama 
2020 : Phariya

Notes et références

Liens externes 

 CHATREE Sorapong sur cinemasie.com

Naissance en décembre 1950
Naissance dans la province d'Ayutthaya
Décès à 71 ans 
Mort d'un cancer en Thaïlande
Décès à Bangkok
Décès en mars 2022
Acteur thaïlandais de cinéma
Artiste national de Thaïlande